Dit is een pagina met diverse statistieken van voetbalclub FC Barcelona uit het seizoen 2007/08.

Spelerskern

  = Aanvoerder

Technische staf

Resultaten
Een overzicht van de competities waaraan Barcelona in het seizoen 2007-2008 deelnam.

Uitrustingen
Shirtsponsor(s): UNICEF
Sportmerk: Nike

Wedstrijden

Transfers

Aangetrokken

Vertrokken

Spelersstatistieken

Aantal wedstrijden 
 PD = Primera División 
 CdR = Copa del Rey
 CdC = Copa de Catalunya
 CL = UEFA Champions League

Topscorers

Topscorers Barça B

Afbeeldingen

FC Barcelona naar seizoen
Barcelona